АПН — аббревиатура, обозначающая, в частности:
 Агентство печати «Новости»
 Агентство политических новостей
 Академия педагогических наук